Крест Шарлотты — государственная награда королевства Вюртемберг. Учреждена 5 января 1916 года, в ходе Первой мировой войны, последним королём Вюртемберга Вильгельмом II, и назван им в честь супруги, королевы Шарлотты.

Выдержка из указа об учреждении:
«Этим крестом Мы будем награждать прежде всего людей, без различия сословий, рода и племени, которые проявили себя на поле боя и в тылу по уходу за больными и ранеными и в сфере различной социальной помощи воинам.»
После смерти владельца крест Шарлотты оставался в семье.
С 1918 года награждения крестом прекратились.

Изначально крест изготавливался на Королевском Вюртембергском монетном дворе в Штутгарте.
На ранних крестах «таблетки» были накладные (припаянные).
С 1917 года крест стал выпускаться цельноштампованным.
Сам крест изготавливался из серебра.
В конце 1917 года его стали делать из низкопробного серебра, с последующим серебрением, а с 1918 года серебро заменили нойзильбером.
В этом же году партию креста Шарлотты заказали на фабрике Поля Мейбауера.
Они были выполнены из меди с серебрением. Лента награды — золотистого цвета, с одной широкой и одной узкой чёрной полосой по каждому краю.

Примечания

Литература 
 Die Sammlung des Wehrgeschichtlichen Museums im Schloss Rastatt; 1 Orden und Ehrenzeichen, Freiburg im Breisgau 1977

Награды по алфавиту
Награды Вюртемберга
Награды Первой мировой войны